Kalinowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Kalinowice, un village de la voïvodie de Lublin
 Kalinowice, un village de la voïvodie d'Opole